Detta är en lista över sjöar i Luleå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Luleå kommun.

Lista

Luleå kommun
 Lista